El Torneig de Buenos Aires 2014, conegut oficialment com a Copa Claro 2014, és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La dissetena edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 16 de febrer del 2014 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Buenos Aires, Argentina.

El tennista valencià David Ferrer va guanyar el títol per tercera ocasió (2012, 2013) consecutiva i va trencar una mala ratxa de set derrotes consecutives en finals. La parella catalana formada per Marcel Granollers i Marc López van tornar a guanyar un torneig després d'haver-se imposat a l'ATP World Tour Finals 2012.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014